Ironisch steht für:

 einen ossetischen Dialekt, siehe Ossetische Sprache
 das Adjektiv zu Ironie